Il singolare del Croatia Open Umag 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Carlos Moyá ha battuto in finale 6–4, 3–6, 7–6 (7–2) Jérôme Golmard.

Teste di serie

  Carlos Moyá (campione)
  Albert Portas (secondo turno)
  Bohdan Ulihrach (secondo turno)
  Michal Tabara (secondo turno)

 Jérôme Golmard (finale)
 Ivan Ljubičić (quarti di finale)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Agustín Calleri (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatia Open Umag 2001
ATP Tour 2001